Слово Pax может означать:
 Pax — мир (отсутствие войны); Эпоха расцвета, доминирования империи (Pax Romana, Pax Americana,Pax Sovietica)
 
 Pax — пассажир на сленге бортпроводников. Происходит от английского сокращения PAX — международного обозначения пассажиров (passenger). Сначала слово passenger сократилось до pass, а потом упростилось до pax.

Unix 
 pax — утилита архивирования для Unix, стандартизованная в POSIX
 PaX — патч к ядру Linux

Аббревиатуры 
 PAX (Penny Arcade Expo) — игровая выставка
 pax (сокращение от ) — международное обозначение пассажира, находящегося на борту воздушного судна, применяется во внутренней документации авиакомпаний и в жаргоне пилотов и персонала гражданской авиации. Так же используется в туризме в целом, в частности в документации гостиниц и ресторанов, применительно к количеству обслуживаемых граждан

См. также 
 ПАКС

Примечания